Haselbach (bij Altenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Haselbach (Neder-Beieren), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Haselbach (Rhönblick), een plaats in de Duitse deelstaat Thüringen
Haselbachtal, een plaats in de Duitse deelstaat Saksen